Catteau ist der Familienname folgender Personen:

 Aloïs Catteau (1877–1939), belgischer Radrennfahrer
 Charles Catteau (1880–1966), französisch-belgischer Keramiker
 Jean-Pierre Guillaume Catteau-Calleville (1759–1819), deutsch-französischer Historiker und Geograf in französischen Diensten

Siehe auch:
 Catto